Cullom ist der Familienname folgender Personen:

 Alvan Cullom (1797–1877), US-amerikanischer Politiker
 Jim Cullom (1925–1998), US-amerikanischer Footballspieler
 Shelby Moore Cullom (1829–1914), US-amerikanischer Politiker
 William Cullom (1810–1896), US-amerikanischer Politiker

Cullom bezeichnet außerdem:

 Cullom (Illinois), ein Dorf in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Cullum